Lounsbury ist der Familienname folgender Personen:

 Floyd Lounsbury (1914–1998), US-amerikanischer Linguist und Anthropologe
 George E. Lounsbury (1838–1904), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Connecticut (1899–1901)
 Phineas C. Lounsbury (1841–1925), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Connecticut (1887–1889)
 Thomas Raynesford Lounsbury (1838–1915), US-amerikanischer Linguist und Bibliothekar